Příjmení Teplý nosí více významných osobností:

 Bohumil Teplý (1932–2020) – český sochař
 František Teplý (rozcestník) – více osob
 Jakub Teplý (1729–1802) – český sochař a řezbář
 Jakub Teplý (fotbalista) (* 1993) – český fotbalový útočník
 Jan Teplý (rozcestník) – více osob
 Jiří Teplý (* 1962) – český běžec na lyžích
 Josef Teplý (1902–???) – československý atlet-běžec
 Michal Teplý (* 2001) – český lední hokejista
 Oldřich Teplý (* 1940) – československý rychlobruslař
 Václav Teplý (1928–2016) – český katolický kněz, salesián a disident